Mistrzostwa Białorusi w Lekkoatletyce 2011  – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się od 6 do 8 lipca w Grodnie.

Rezultaty

Bibliografia 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka na Białorusi
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce